En géographie : voir Référent altimétrique
 En linguistique : voir Représentation (grammaire)
 En philosophie : voir Référence (philosophie)
 Dans le domaine des réseaux informatiques : voir Référent (informatique)
 Dans le jargon administratif : voir Référent (jargon administratif)